Э́дий Ску́рьят (; ) — латвийский футболист, нападающий, в данный момент являющийся свободным агентом.

Свою футбольную карьеру Эдий Скурьят начал в клубе «Гулбене», за который он был заявлен в начале 2012 года. А 27 июня того же года он дебютировал в Высшей лиге Латвии, выйдя на поле в стартовом составе в матче 16-го тура между «Гулбене» и лиепайским «Металлургом» (1:1).

Примечания 

Футболисты Латвии
Игроки ФК «Гулбене»